Ersteinschätzung wird häufig als Begriff verwendet in:

 der Finanzwirtschaft für eine erste Beurteilung einer Aktie und damit einer Empfehlung zu Kauf, Halten oder Verkauf.
 in der Notfallmedizin (s. a. Triage) und
 in der Bezugspflege zur Einschätzung der Pflegebedürftigkeit eines Patienten.